Приски:
 Приски — село в Радивиловском районе Ровненской области Украины.
 Приски (когномен) — ветвь римского рода Сервилиев.

См. также 
 Приск (значения).